

Сидоровська сільська рада — сільське поселення, Романовський район, Алтайський край
 Сидоровська сільська рада — сільське поселення, Топчихинський район, Алтайський край